Pala (piragüisme), eina que empra el caiaquista o canoista per a propulsar el caiac o la canoa.
 Pala (regió), antiga regió de l'Imperi Hitita a la costa de la Mar Negra.
 Pala (hèlix), peça de l'hèlix
 Pala (clan), clan reial rajput
 Dinastia Pala antiga dinastia que va governar Bengala i la zona de l'actual Bihar (segle VIII - XII)
 Dinastia Pala de Kamarupa, dinastia de Kamarupa (segles VII a X)
 Pala (Estònia), municipi del Comtat de Jõgeva
 Pala (eina), eina per a excavar o moure material poc cohesionat 
 Pala, dels fems o escombraries, és un estri utilitzat per a recollir la pols o les escombraries
 Pala (indumentària), peça similar a una musclera, generalment rígida i separable, típica de l'Armada
 Pala (accident geogràfic), pendís de muntanya llis i de molta inclinació